Maba mannii är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Philip Hiern. Maba mannii ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
mannii